Кючюксу — турецкий топоним. Может означать:

 Кючюксу (дворец) — дворец.
 Кючюксу (река) — река.
  — село в районе Татван провинции Битлис (ил).